Ez a lap a Kung-fu  című sorozat epizódjait tartalmazza.

Évadáttekintés

Epizód

Első évad (1993)

Második évad (1994)

Harmadik évad (1995)

Negyedik évad (1996-1997)

Források 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái